Dodson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dodson (Louisiana)
Dodson (Montana)
Dodson (Texas)

Dodson kan verwijzen naar de volgende personen:
 Antoine Dodson, internetfenomeen
Calaway H. Dodson, een Amerikaans botanicus
 Charlie Dodson een Amerikaans motorcoureur